Berlancourt (Aisne)
 Berlancourt (Oise)